Kaplan est un nom porté par plusieurs personnalités et quelques lieux. 

Il peut s'agir d'un patronyme juif ashkénaze pour les Cohanim (dérivé du yiddish קאַפּל Kapl, chapeau, lui-même de l'italien cappellano, le chapelain), orthographié avec un K ou un C (voir ), ou turc (Kaplan signifiant « tigre » en turc).

Patronyme 

 Alice Kaplan, (1954-), femme de lettres, universitaire et historienne américaine ;
 , (1902-1980), peintre et sculpteur russe ;
 Andreas Kaplan, recteur allemand ;
 Avi Kaplan, né Avriel Kaplan (1989-), chanteur américain ;
 Avrohom Eliyahu Kaplan, (1890-1924),  rabbin orthodoxe lituanien ;
 Aryeh Kaplan, (1934-1983), rabbin orthodoxe américain ;
 , (1936-), avocat et ancien ministre canadien ;
 , connu aussi sous le diminutif de BEK, dessinateur et scénariste américain ;
 Daniel Kaplan, physicien français ;
 Daniel Kaplan (1962-), penseur français et un acteur du numérique ;
 David Kaplan, philosophe et logicien américain ;
 , reporter et journaliste américain ;
 , chef d'orchestre et professeur de musique canadien ;
 Deborah Kaplan, réalisatrice américaine ;
 Eric Kaplan, scénariste et producteur américain ;
 Fanny Kaplan, (1880-1918), auteur d'un attentat manqué contre Lénine ;
 Francis Kaplan, professeur de philosophie ;
 Gabe Kaplan, (1944-), acteur américain et joueur professionnel de poker ;
 Hasip Kaplan (né en 1954), homme politique turc ;
 Helen Singer Kaplan, (1929-1995), sexologue et sexothérapeute américaine ;
 Jacob Kaplan, (1895-1994), grand-rabbin de France ;
 Jeff Kaplan, (1975-), game designer et vice-président à Blizzard Entertainment ;
  ;
 Julio Kaplan, (1950-), joueur d'échecs portoricain ;
 , (1904-1975), homme d'affaires et philanthrope américain ;
 Larry Kaplan, programmeur américain ;
 Leslie Kaplan, (1943-), écrivain français ;
 Marvin Kaplan, (1927-), acteur américain ;
 Metin Kaplan, (1953-), islamiste fondamentaliste turc ;
 Michael Kaplan, (1952-), chef costumier américain ;
 Michel Kaplan, (1946-), historien spécialiste de l'histoire byzantine ;
 Mordecai Kaplan, (1881–1983), rabbin et fondateur du judaïsme reconstructionniste ;
 , (1921-), professeur américain de sciences politiques à l'Université de Chicago ;
 , (1891/1895-1923), connu sous le nom de Jack the Dropper, gangster new-yorkais ;
 Nelly Kaplan, (1936-2020), réalisatrice et écrivaine française ;
 Richard Kaplan, (1925-2018), producteur et réalisateur américain ;
 Robert D. Kaplan, né en 1952, journaliste américain ;
 , (1936-), avocat et ancien ministre canadien ;
 Robert S. Kaplan, professeur à la Harvard Business School et cocréateur de la Balanced Score Card ;
 Samuil Aronovich Kaplan, (1921-1978), astrophysicien soviétique ;
 Sol Kaplan (1919 -1990), pianiste américain ;
 Steven Kaplan, (1943-), professeur à l'Université Cornell ;
 Viktor Kaplan, (1876–1934), ingénieur autrichien, inventeur des turbines Kaplan ;
 , (1946-), auteure canadienne.

Toponyme 

 Kaplan, petite ville du nord de la Louisiane ;
 Mont Kaplan, montagne de l'Antarctique.

Voir aussi 
 Kaplan International Colleges, anciennement connu sous le nom de Kaplan Aspect, nom de l'entreprise éducative de Kaplan Inc.
 Trophée Lou-Kaplan, récompense en hockey sur glace
 Estimateur de Kaplan-Meier, outil statistique
 Turbine Kaplan

Patronyme juif